|-
|(64001)||2001 SU115|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|6,24|| align=right|3,747||MBA||19. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(64002)||2001 SO116|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,118|| align=right|7,22|| align=right|3,751||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64003)||2001 SN118|| align=right|17,0|| align=right|2,260|| align=right|0,138|| align=right|5,04|| align=right|3,397||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64004)||2001 SZ120|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,115|| align=right|4,15|| align=right|5,421||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64005)||2001 SF121|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,136|| align=right|4,57|| align=right|3,558||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64006)||2001 SS124|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,080|| align=right|10,55|| align=right|5,210||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64007)||2001 SF126|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,209|| align=right|6,78|| align=right|3,459||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64008)||2001 SQ126|| align=right|17,4|| align=right|2,183|| align=right|0,106|| align=right|4,45|| align=right|3,224||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64009)||2001 SD127|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,116|| align=right|4,56|| align=right|3,549||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64010)||2001 SW130|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,052|| align=right|2,59|| align=right|4,125||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64011)||2001 SX134|| align=right|15,0|| align=right|2,774|| align=right|0,056|| align=right|4,85|| align=right|4,618||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64012)||2001 SR135|| align=right|16,9|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|2,32|| align=right|3,739||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64013)||2001 SF140|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,120|| align=right|5,49|| align=right|3,458||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64014)||2001 SG141|| align=right|17,3|| align=right|2,212|| align=right|0,103|| align=right|2,07|| align=right|3,289||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64015)||2001 SL143|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,097|| align=right|5,13|| align=right|3,774||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64016)||2001 SX144|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,104|| align=right|2,44|| align=right|5,269||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64017)||2001 SN147|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,165|| align=right|5,38|| align=right|3,435||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64018)||2001 SQ149|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,141|| align=right|7,04|| align=right|3,315||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64019)||2001 SB152|| align=right|14,7|| align=right|2,958|| align=right|0,053|| align=right|2,98|| align=right|5,086||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64020)||2001 SN152|| align=right|16,6|| align=right|2,451|| align=right|0,185|| align=right|1,56|| align=right|3,837||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64021)||2001 SQ153|| align=right|15,1|| align=right|2,946|| align=right|0,055|| align=right|0,93|| align=right|5,056||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64022)||2001 SU153|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,136|| align=right|7,02|| align=right|3,505||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64023)||2001 SO157|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,070|| align=right|6,22|| align=right|3,674||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64024)||2001 SL160|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,114|| align=right|9,86|| align=right|5,372||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64025)||2001 SB161|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,165|| align=right|4,15|| align=right|3,561||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64026)||2001 SS161|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,062|| align=right|11,48|| align=right|4,476||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64027)||2001 SV161|| align=right|15,0|| align=right|3,083|| align=right|0,067|| align=right|9,75|| align=right|5,413||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64028)||2001 SJ163|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,067|| align=right|0,27|| align=right|3,774||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64029)||2001 SA166|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,067|| align=right|5,90|| align=right|3,667||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64030)||2001 SQ168|| align=right|12,7|| align=right|5,168|| align=right|0,035|| align=right|7,18|| align=right|11,75||JUT||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64031)||2001 SV169|| align=right|15,6|| align=right|1,909|| align=right|0,064|| align=right|18,14|| align=right|2,638||MBA||24. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64032)||2001 SF172|| align=right|17,6|| align=right|2,347|| align=right|0,157|| align=right|1,30|| align=right|3,596||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64033)||2001 SM175|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,093|| align=right|4,53|| align=right|3,505||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64034)||2001 SD176|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,074|| align=right|5,30|| align=right|5,362||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64035)||2001 SB179|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|12,54|| align=right|4,232||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64036)||2001 SO190|| align=right|17,1|| align=right|2,385|| align=right|0,134|| align=right|1,47|| align=right|3,682||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64037)||2001 SO193|| align=right|15,6|| align=right|3,080|| align=right|0,042|| align=right|1,92|| align=right|5,403||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64038)||2001 SC223|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,180|| align=right|2,72|| align=right|3,633||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64039)||2001 SG223|| align=right|16,8|| align=right|2,446|| align=right|0,157|| align=right|3,41|| align=right|3,826||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64040)||2001 SU231|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,094|| align=right|5,97|| align=right|4,860||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64041)||2001 SF232|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,150|| align=right|2,70|| align=right|3,773||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64042)||2001 SE234|| align=right|15,9|| align=right|2,638|| align=right|0,113|| align=right|4,57|| align=right|4,283||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64043)||2001 SL235|| align=right|15,5|| align=right|3,009|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|5,218||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64044)||2001 SS238|| align=right|16,6|| align=right|2,345|| align=right|0,147|| align=right|3,22|| align=right|3,591||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64045)||2001 SA240|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,062|| align=right|2,68|| align=right|3,330||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64046)||2001 SR240|| align=right|13,5|| align=right|2,988|| align=right|0,128|| align=right|11,93|| align=right|5,164||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64047)||2001 SA243|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,085|| align=right|4,41|| align=right|3,644||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64048)||2001 SN244|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,067|| align=right|14,40|| align=right|4,392||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64049)||2001 SQ244|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,123|| align=right|3,44|| align=right|4,606||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64050)||2001 SK245|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,090|| align=right|4,32|| align=right|3,650||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64051)||2001 SP252|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,055|| align=right|2,96|| align=right|5,105||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64052)||2001 SX253|| align=right|15,5|| align=right|3,004|| align=right|0,041|| align=right|3,96|| align=right|5,206||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64053)||2001 SN254|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,125|| align=right|18,20|| align=right|5,600||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64054)||2001 SY254|| align=right|15,2|| align=right|2,813|| align=right|0,050|| align=right|6,90|| align=right|4,717||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64055)||2001 SR255|| align=right|16,9|| align=right|2,427|| align=right|0,140|| align=right|1,95|| align=right|3,780||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64056)||2001 SZ256|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,028|| align=right|4,89|| align=right|3,590||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64057)||2001 SA258|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|3,35|| align=right|3,605||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64058)||2001 SZ260|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,081|| align=right|3,64|| align=right|3,608||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64059)||2001 SB261|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,217|| align=right|4,32|| align=right|4,082||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64060)||2001 SM263|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,288|| align=right|10,31|| align=right|3,632||MBA||25. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64061)||2001 SG265|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,174|| align=right|4,92|| align=right|3,566||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64062)||2001 SB266|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,094|| align=right|3,61|| align=right|4,284||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64063)||2001 SD267|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,111|| align=right|2,86|| align=right|3,407||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64064)||2001 SC268|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,055|| align=right|4,27|| align=right|3,291||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64065)||2001 SF268|| align=right|16,5|| align=right|2,265|| align=right|0,117|| align=right|5,82|| align=right|3,408||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64066)||2001 SJ268|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,061|| align=right|13,90|| align=right|4,067||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64067)||2001 SB270|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,174|| align=right|11,01|| align=right|4,396||MBA||18. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64068)||2001 SO271|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,107|| align=right|2,42|| align=right|3,665||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64069)||2001 SV271|| align=right|15,3|| align=right|3,143|| align=right|0,138|| align=right|0,38|| align=right|5,571||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64070) NEAT||2001 SS272|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,211|| align=right|12,51|| align=right|3,864||MBA||24. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64071)||2001 SQ276|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,068|| align=right|10,46|| align=right|5,159||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64072)||2001 SU276|| align=right|16,2|| align=right|2,203|| align=right|0,182|| align=right|4,72|| align=right|3,269||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64073)||2001 SV277|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,033|| align=right|20,14|| align=right|5,358||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64074)||2001 SJ278|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,123|| align=right|5,97|| align=right|3,449||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64075)||2001 SD279|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,204|| align=right|3,04|| align=right|3,741||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64076)||2001 SK279|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,120|| align=right|1,90|| align=right|3,503||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64077)||2001 SN279|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,099|| align=right|4,28|| align=right|3,501||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64078)||2001 SO279|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,141|| align=right|2,18|| align=right|3,859||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64079)||2001 SP279|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,076|| align=right|2,43|| align=right|3,485||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64080)||2001 SU279|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,176|| align=right|1,54|| align=right|4,048||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64081)||2001 SX279|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,098|| align=right|0,66|| align=right|4,272||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64082)||2001 SM280|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,174|| align=right|2,59|| align=right|3,635||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64083)||2001 SP280|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,061|| align=right|1,78|| align=right|3,686||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64084)||2001 SA283|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|13,92|| align=right|4,226||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64085)||2001 SC283|| align=right|14,1|| align=right|2,688|| align=right|0,151|| align=right|13,15|| align=right|4,406||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64086)||2001 SE283|| align=right|14,0|| align=right|2,671|| align=right|0,169|| align=right|11,64|| align=right|4,365||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64087)||2001 SH285|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,088|| align=right|1,45|| align=right|3,375||MBA||22. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64088)||2001 SX285|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,195|| align=right|14,87|| align=right|4,229||MBA||28. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64089)||2001 SA288|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,224|| align=right|14,10|| align=right|5,390||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64090)||2001 SA289|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,140|| align=right|10,60|| align=right|4,427||MBA||22. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(64091)||2001 SL289|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,149|| align=right|6,48|| align=right|3,557||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64092)||2001 SM289|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,190|| align=right|4,35|| align=right|4,456||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64093)||2001 SU291|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,139|| align=right|13,41|| align=right|4,446||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64094)||2001 SE293|| align=right|16,6|| align=right|3,083|| align=right|0,157|| align=right|4,32|| align=right|5,412||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64095)||2001 SB320|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,128|| align=right|2,14|| align=right|3,671||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64096)||2001 SR332|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,106|| align=right|2,69|| align=right|4,287||MBA||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64097)||2001 SP334|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,109|| align=right|5,37|| align=right|5,745||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64098)||2001 SD341|| align=right|16,2|| align=right|2,716|| align=right|0,043|| align=right|7,15|| align=right|4,474||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64099)||2001 SN346|| align=right|15,3|| align=right|3,131|| align=right|0,209|| align=right|9,96|| align=right|5,540||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64100)||2001 TY|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,248|| align=right|22,31|| align=right|3,648||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64101)||2001 TC1|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,149|| align=right|7,42|| align=right|3,470||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64102)||2001 TT3|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,091|| align=right|4,43|| align=right|3,509||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64103)||2001 TW3|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,102|| align=right|4,29|| align=right|3,571||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64104)||2001 TG4|| align=right|15,3|| align=right|3,112|| align=right|0,109|| align=right|6,81|| align=right|5,490||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64105)||2001 TH6|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,316|| align=right|20,79|| align=right|5,551||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64106)||2001 TT7|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,029|| align=right|1,91|| align=right|4,165||MBA||11. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64107)||2001 TK8|| align=right|15,1|| align=right|1,925|| align=right|0,122|| align=right|19,26|| align=right|2,671||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64108)||2001 TU8|| align=right|14,1|| align=right|2,456|| align=right|0,114|| align=right|6,49|| align=right|3,847||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64109)||2001 TW8|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,084|| align=right|6,07|| align=right|4,070||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64110)||2001 TZ8|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|6,01|| align=right|3,581||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64111)||2001 TV9|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,090|| align=right|6,05|| align=right|3,521||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64112)||2001 TF10|| align=right|16,9|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|0,67|| align=right|3,796||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64113)||2001 TD11|| align=right|15,3|| align=right|3,081|| align=right|0,232|| align=right|9,88|| align=right|5,406||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64114)||2001 TE12|| align=right|16,4|| align=right|2,451|| align=right|0,122|| align=right|1,72|| align=right|3,838||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64115)||2001 TQ12|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,189|| align=right|12,18|| align=right|4,438||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64116)||2001 TX13|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,106|| align=right|1,59|| align=right|3,329||MBA||11. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64117)||2001 TW15|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,096|| align=right|13,54|| align=right|5,683||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64118)||2001 TK17|| align=right|14,1|| align=right|2,987|| align=right|0,076|| align=right|8,98|| align=right|5,161||MBA||13. října 2001||San Marcello||San Marcello
|-
|(64119)||2001 TX17|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,140|| align=right|2,35|| align=right|3,667||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64120)||2001 TF18|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,125|| align=right|6,37|| align=right|3,337||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64121)||2001 TG18|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,213|| align=right|7,95|| align=right|4,009||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64122)||2001 TL18|| align=right|14,7|| align=right|2,948|| align=right|0,199|| align=right|1,94|| align=right|5,061||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64123)||2001 TS18|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,168|| align=right|3,24|| align=right|3,702||MBA||15. října 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(64124)||2001 TA21|| align=right|15,0|| align=right|3,144|| align=right|0,057|| align=right|9,20|| align=right|5,573||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64125)||2001 TQ21|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|3,473||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64126)||2001 TD22|| align=right|15,6|| align=right|2,846|| align=right|0,042|| align=right|1,52|| align=right|4,799||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64127)||2001 TM23|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,048|| align=right|1,61|| align=right|4,887||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64128)||2001 TQ24|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,137|| align=right|5,80|| align=right|3,590||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64129)||2001 TX25|| align=right|15,3|| align=right|2,969|| align=right|0,071|| align=right|10,50|| align=right|5,114||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64130)||2001 TC26|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,137|| align=right|6,45|| align=right|5,417||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64131)||2001 TP26|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,159|| align=right|4,71|| align=right|3,393||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64132)||2001 TO27|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,079|| align=right|14,54|| align=right|4,083||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64133)||2001 TB29|| align=right|17,4|| align=right|2,349|| align=right|0,159|| align=right|2,06|| align=right|3,600||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64134)||2001 TH32|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,065|| align=right|6,31|| align=right|3,694||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64135)||2001 TM32|| align=right|16,0|| align=right|2,791|| align=right|0,163|| align=right|6,95|| align=right|4,663||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64136)||2001 TV32|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,126|| align=right|7,72|| align=right|4,256||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64137)||2001 TF34|| align=right|15,7|| align=right|3,053|| align=right|0,103|| align=right|9,10|| align=right|5,334||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64138)||2001 TM34|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,101|| align=right|5,67|| align=right|3,702||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64139)||2001 TQ35|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|12,06|| align=right|4,225||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64140)||2001 TZ35|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,119|| align=right|7,44|| align=right|3,643||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64141)||2001 TH36|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|5,72|| align=right|3,535||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64142)||2001 TO36|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,119|| align=right|8,15|| align=right|3,708||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64143)||2001 TH37|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,110|| align=right|7,60|| align=right|3,679||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64144)||2001 TS37|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,068|| align=right|4,45|| align=right|4,070||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64145)||2001 TZ37|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,196|| align=right|4,35|| align=right|4,156||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64146)||2001 TB39|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,035|| align=right|5,27|| align=right|3,761||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64147)||2001 TM40|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,156|| align=right|13,39|| align=right|4,389||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64148)||2001 TP40|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,143|| align=right|6,85|| align=right|3,543||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64149)||2001 TC41|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,176|| align=right|4,86|| align=right|3,404||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64150)||2001 TF41|| align=right|14,5|| align=right|2,244|| align=right|0,143|| align=right|7,46|| align=right|3,361||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64151)||2001 TJ41|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,237|| align=right|17,38|| align=right|4,164||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64152)||2001 TO41|| align=right|14,8|| align=right|2,435|| align=right|0,120|| align=right|5,68|| align=right|3,800||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64153)||2001 TR41|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,131|| align=right|13,14|| align=right|4,165||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64154)||2001 TC42|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,170|| align=right|5,95|| align=right|3,453||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64155)||2001 TH42|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,150|| align=right|8,37|| align=right|4,567||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64156)||2001 TN42|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,131|| align=right|13,48|| align=right|4,476||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64157)||2001 TR42|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|15,04|| align=right|4,337||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64158)||2001 TK43|| align=right|14,0|| align=right|2,917|| align=right|0,159|| align=right|11,66|| align=right|4,981||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64159)||2001 TS43|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,198|| align=right|9,99|| align=right|4,638||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64160)||2001 TB44|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,205|| align=right|13,59|| align=right|4,337||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64161)||2001 TQ45|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,132|| align=right|9,76|| align=right|4,667||MBA||14. října 2001||Needville||Needville
|-
|(64162)||2001 TJ48|| align=right|15,7|| align=right|3,009|| align=right|0,093|| align=right|2,08|| align=right|5,220||MBA||9. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64163)||2001 TB49|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,231|| align=right|26,78|| align=right|3,552||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64164)||2001 TL49|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,068|| align=right|6,90|| align=right|3,506||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64165)||2001 TW49|| align=right|15,5|| align=right|2,864|| align=right|0,081|| align=right|1,03|| align=right|4,846||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64166)||2001 TA50|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,215|| align=right|2,67|| align=right|4,186||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64167)||2001 TZ50|| align=right|17,1|| align=right|2,209|| align=right|0,137|| align=right|3,63|| align=right|3,284||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64168)||2001 TC51|| align=right|16,9|| align=right|2,379|| align=right|0,183|| align=right|1,96|| align=right|3,668||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64169)||2001 TA52|| align=right|15,6|| align=right|2,970|| align=right|0,174|| align=right|2,38|| align=right|5,117||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64170)||2001 TH56|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,086|| align=right|15,80|| align=right|4,468||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64171)||2001 TQ56|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|1,49|| align=right|3,666||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64172)||2001 TH58|| align=right|15,6|| align=right|2,889|| align=right|0,030|| align=right|1,71|| align=right|4,909||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64173)||2001 TP58|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,125|| align=right|2,94|| align=right|4,108||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64174)||2001 TL60|| align=right|15,9|| align=right|2,984|| align=right|0,204|| align=right|2,08|| align=right|5,155||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64175)||2001 TT61|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,075|| align=right|4,14|| align=right|4,327||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64176)||2001 TA62|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,080|| align=right|3,40|| align=right|4,374||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64177)||2001 TS62|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,044|| align=right|7,35|| align=right|3,533||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64178)||2001 TO63|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,127|| align=right|2,38|| align=right|3,663||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64179)||2001 TR63|| align=right|15,0|| align=right|2,973|| align=right|0,267|| align=right|3,87|| align=right|5,127||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64180)||2001 TR64|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,071|| align=right|5,31|| align=right|3,365||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64181)||2001 TS64|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,116|| align=right|5,85|| align=right|3,583||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64182)||2001 TB65|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,050|| align=right|12,74|| align=right|5,594||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64183)||2001 TP66|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,133|| align=right|2,61|| align=right|4,210||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64184)||2001 TU66|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,069|| align=right|1,83|| align=right|4,042||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64185)||2001 TT67|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,149|| align=right|3,80|| align=right|3,736||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64186)||2001 TB68|| align=right|14,6|| align=right|2,864|| align=right|0,117|| align=right|2,86|| align=right|4,847||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64187)||2001 TN68|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,106|| align=right|3,90|| align=right|3,319||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64188)||2001 TQ68|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,153|| align=right|1,59|| align=right|3,601||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64189)||2001 TN69|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,134|| align=right|1,02|| align=right|3,699||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64190)||2001 TY69|| align=right|17,1|| align=right|2,402|| align=right|0,141|| align=right|1,67|| align=right|3,722||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64191)||2001 TC70|| align=right|16,2|| align=right|2,880|| align=right|0,014|| align=right|2,15|| align=right|4,887||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64192)||2001 TL70|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,088|| align=right|5,19|| align=right|3,342||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64193)||2001 TD71|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,057|| align=right|5,26|| align=right|3,352||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64194)||2001 TD72|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,081|| align=right|4,63|| align=right|3,435||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64195)||2001 TE74|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,164|| align=right|2,90|| align=right|4,089||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64196)||2001 TY74|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,067|| align=right|2,27|| align=right|4,858||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64197)||2001 TD75|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,128|| align=right|1,82|| align=right|3,783||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64198)||2001 TK77|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,074|| align=right|3,05|| align=right|4,112||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64199)||2001 TU77|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,123|| align=right|8,22|| align=right|3,654||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64200)||2001 TQ79|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,147|| align=right|4,80|| align=right|4,569||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64201)||2001 TG80|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,097|| align=right|6,81|| align=right|3,534||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64202)||2001 TO83|| align=right|15,2|| align=right|3,154|| align=right|0,100|| align=right|3,89|| align=right|5,600||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64203)||2001 TG90|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,115|| align=right|7,35|| align=right|4,146||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64204)||2001 TT92|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,103|| align=right|8,44|| align=right|4,509||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64205)||2001 TL96|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,199|| align=right|6,91|| align=right|3,701||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64206)||2001 TW97|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,079|| align=right|2,53|| align=right|4,673||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64207)||2001 TO99|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|4,09|| align=right|3,766||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64208)||2001 TG100|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,174|| align=right|5,81|| align=right|3,633||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64209)||2001 TV100|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,032|| align=right|3,72|| align=right|4,633||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64210)||2001 TC104|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,062|| align=right|6,37|| align=right|3,542||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64211)||2001 TE105|| align=right|16,5|| align=right|2,207|| align=right|0,139|| align=right|7,03|| align=right|3,278||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64212)||2001 TM105|| align=right|15,5|| align=right|2,209|| align=right|0,068|| align=right|5,55|| align=right|3,283||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64213)||2001 TN105|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,156|| align=right|7,26|| align=right|3,568||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64214)||2001 TU105|| align=right|14,5|| align=right|2,322|| align=right|0,084|| align=right|12,58|| align=right|3,537||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64215)||2001 TP106|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,130|| align=right|13,63|| align=right|4,377||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64216)||2001 TQ106|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,179|| align=right|5,23|| align=right|4,302||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64217)||2001 TR106|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,203|| align=right|3,88|| align=right|5,169||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64218)||2001 TT106|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,163|| align=right|14,30|| align=right|4,219||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64219)||2001 TB107|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,146|| align=right|10,30|| align=right|4,601||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64220)||2001 TF107|| align=right|13,8|| align=right|2,535|| align=right|0,255|| align=right|11,58|| align=right|4,037||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64221)||2001 TV108|| align=right|14,6|| align=right|3,257|| align=right|0,040|| align=right|7,39|| align=right|5,876||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64222)||2001 TB110|| align=right|17,3|| align=right|2,195|| align=right|0,065|| align=right|3,64|| align=right|3,252||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64223)||2001 TG110|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,028|| align=right|5,77|| align=right|3,515||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64224)||2001 TA112|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,072|| align=right|3,97|| align=right|3,340||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64225)||2001 TD112|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,138|| align=right|12,87|| align=right|4,686||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64226)||2001 TO112|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,184|| align=right|6,88|| align=right|4,686||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64227)||2001 TG115|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,216|| align=right|8,78|| align=right|4,582||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64228)||2001 TO115|| align=right|15,7|| align=right|2,248|| align=right|0,058|| align=right|6,08|| align=right|3,369||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64229)||2001 TO116|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|13,40|| align=right|4,189||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64230)||2001 TC117|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,216|| align=right|9,79|| align=right|4,644||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64231)||2001 TQ117|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,210|| align=right|6,40|| align=right|4,250||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64232)||2001 TL122|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,148|| align=right|14,88|| align=right|4,307||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64233)||2001 TA124|| align=right|14,4|| align=right|2,960|| align=right|0,065|| align=right|9,74|| align=right|5,091||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64234)||2001 TV124|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,049|| align=right|6,10|| align=right|3,427||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64235)||2001 TW127|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,109|| align=right|5,42|| align=right|3,419||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64236)||2001 TH129|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,049|| align=right|10,34|| align=right|3,625||MBA||14. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64237)||2001 TK133|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,064|| align=right|7,51|| align=right|3,596||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64238)||2001 TD134|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,051|| align=right|12,44|| align=right|5,016||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64239)||2001 TH137|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,085|| align=right|12,49|| align=right|5,462||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64240)||2001 TN137|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,148|| align=right|13,03|| align=right|5,319||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64241)||2001 TX139|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,217|| align=right|6,54|| align=right|4,102||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64242)||2001 TU147|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,158|| align=right|5,77|| align=right|3,623||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64243)||2001 TJ149|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,037|| align=right|6,88|| align=right|3,364||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64244)||2001 TO152|| align=right|15,2|| align=right|3,133|| align=right|0,121|| align=right|7,55|| align=right|5,544||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64245)||2001 TR159|| align=right|14,1|| align=right|2,616|| align=right|0,077|| align=right|13,94|| align=right|4,229||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64246)||2001 TC160|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,096|| align=right|11,08|| align=right|5,400||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64247)||2001 TQ164|| align=right|17,5|| align=right|2,323|| align=right|0,088|| align=right|1,54|| align=right|3,540||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64248)||2001 TZ164|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,087|| align=right|9,91|| align=right|5,268||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64249)||2001 TH166|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,051|| align=right|9,75|| align=right|5,169||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64250)||2001 TV167|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,144|| align=right|6,54|| align=right|3,516||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64251)||2001 TC168|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,100|| align=right|13,94|| align=right|4,118||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64252)||2001 TL168|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,174|| align=right|6,80|| align=right|3,379||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64253)||2001 TV168|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,217|| align=right|7,26|| align=right|3,589||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64254)||2001 TX168|| align=right|15,5|| align=right|1,943|| align=right|0,107|| align=right|19,48|| align=right|2,707||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64255)||2001 TQ170|| align=right|16,3|| align=right|2,237|| align=right|0,092|| align=right|6,64|| align=right|3,345||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64256)||2001 TG171|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,098|| align=right|8,52|| align=right|3,581||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64257)||2001 TA172|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,089|| align=right|5,71|| align=right|4,399||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64258)||2001 TB174|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,050|| align=right|6,17|| align=right|3,686||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64259)||2001 TL188|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,155|| align=right|5,41|| align=right|5,479||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64260)||2001 TK190|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,093|| align=right|2,27|| align=right|3,332||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64261)||2001 TN190|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,074|| align=right|2,24|| align=right|3,563||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64262)||2001 TR190|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,084|| align=right|4,61|| align=right|3,585||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64263)||2001 TB191|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,218|| align=right|7,12|| align=right|4,567||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64264)||2001 TM191|| align=right|15,5|| align=right|2,815|| align=right|0,022|| align=right|2,37|| align=right|4,722||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64265)||2001 TR192|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|4,99|| align=right|3,478||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64266)||2001 TX192|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,067|| align=right|5,88|| align=right|3,706||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64267)||2001 TJ194|| align=right|16,3|| align=right|1,921|| align=right|0,100|| align=right|20,34|| align=right|2,661||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64268)||2001 TY195|| align=right|16,3|| align=right|2,697|| align=right|0,061|| align=right|3,73|| align=right|4,427||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64269)||2001 TZ196|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,165|| align=right|12,14|| align=right|4,098||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64270)||2001 TA197|| align=right|12,8|| align=right|5,139|| align=right|0,093|| align=right|12,92|| align=right|11,65||JUT||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64271)||2001 TV202|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,048|| align=right|10,78|| align=right|5,357||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64272)||2001 TZ202|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,047|| align=right|12,57|| align=right|5,337||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64273)||2001 TM207|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,142|| align=right|33,04|| align=right|4,241||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64274)||2001 TN209|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,126|| align=right|13,23|| align=right|5,744||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64275)||2001 TG213|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,026|| align=right|10,14|| align=right|4,318||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64276)||2001 TW218|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,123|| align=right|7,16|| align=right|3,580||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64277)||2001 TD224|| align=right|16,6|| align=right|2,462|| align=right|0,177|| align=right|7,06|| align=right|3,863||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64278)||2001 TT225|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,264|| align=right|13,27|| align=right|4,237||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64279)||2001 TF233|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,066|| align=right|9,92|| align=right|5,445||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64280)||2001 TC235|| align=right|16,9|| align=right|2,202|| align=right|0,128|| align=right|8,56|| align=right|3,266||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64281)||2001 TL237|| align=right|16,8|| align=right|2,473|| align=right|0,189|| align=right|8,22|| align=right|3,888||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64282)||2001 UO5|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,087|| align=right|8,83|| align=right|4,466||MBA||21. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64283)||2001 UV5|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,121|| align=right|3,59|| align=right|3,570||MBA||21. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64284)||2001 UE6|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|13,08|| align=right|4,084||MBA||20. října 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(64285)||2001 UN6|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,094|| align=right|1,94|| align=right|4,523||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64286)||2001 UO7|| align=right|15,6|| align=right|2,677|| align=right|0,028|| align=right|11,12|| align=right|4,379||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64287)||2001 UX9|| align=right|14,4|| align=right|2,747|| align=right|0,176|| align=right|9,98|| align=right|4,552||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64288)||2001 UL10|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,148|| align=right|2,89|| align=right|3,663||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64289)||2001 UA11|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,150|| align=right|3,50|| align=right|4,198||MBA||22. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64290)||2001 UD11|| align=right|15,4|| align=right|3,142|| align=right|0,148|| align=right|4,73|| align=right|5,568||MBA||22. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64291)||2001 UX11|| align=right|15,7|| align=right|2,706|| align=right|0,049|| align=right|4,74|| align=right|4,451||MBA||23. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64292)||2001 UF13|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,119|| align=right|3,97|| align=right|4,621||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64293)||2001 UK13|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,153|| align=right|0,85|| align=right|4,241||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64294)||2001 UO13|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,183|| align=right|1,93|| align=right|5,179||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64295)||2001 UW13|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,169|| align=right|4,04|| align=right|3,519||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64296)||2001 UB14|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,114|| align=right|6,88|| align=right|3,703||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64297)||2001 UD14|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,149|| align=right|6,94|| align=right|3,667||MBA||17. října 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(64298)||2001 UE15|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,063|| align=right|4,53|| align=right|4,241||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64299)||2001 UF15|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,289|| align=right|5,27|| align=right|4,376||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64300)||2001 UH16|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,035|| align=right|4,75|| align=right|4,309||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64301)||2001 UN19|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|3,69|| align=right|3,445||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64302)||2001 UH22|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,033|| align=right|8,51|| align=right|5,124||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64303)||2001 UF23|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,043|| align=right|9,14|| align=right|5,190||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64304)||2001 UR23|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,037|| align=right|13,79|| align=right|4,166||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64305)||2001 UD27|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,149|| align=right|10,55|| align=right|4,673||MBA||16. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64306)||2001 UH29|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,215|| align=right|20,93|| align=right|5,588||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64307)||2001 UQ29|| align=right|14,3|| align=right|3,187|| align=right|0,223|| align=right|11,60|| align=right|5,689||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64308)||2001 UJ30|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,154|| align=right|6,65|| align=right|3,401||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64309)||2001 UM30|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,041|| align=right|10,90|| align=right|5,130||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64310)||2001 UB32|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,089|| align=right|5,53|| align=right|3,329||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64311)||2001 UQ32|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,130|| align=right|7,68|| align=right|3,757||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64312)||2001 UY32|| align=right|17,2|| align=right|2,231|| align=right|0,154|| align=right|5,98|| align=right|3,332||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64313)||2001 UW33|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,109|| align=right|13,10|| align=right|4,231||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64314)||2001 UL34|| align=right|15,6|| align=right|2,473|| align=right|0,221|| align=right|8,46|| align=right|3,887||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64315)||2001 UN34|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,068|| align=right|14,37|| align=right|3,620||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64316)||2001 UT34|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,044|| align=right|8,07|| align=right|3,255||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64317)||2001 UW35|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,007|| align=right|10,09|| align=right|4,531||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64318)||2001 UH36|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,138|| align=right|8,12|| align=right|3,562||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64319)||2001 UV37|| align=right|16,6|| align=right|2,432|| align=right|0,103|| align=right|5,36|| align=right|3,791||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64320)||2001 UK39|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,159|| align=right|9,38|| align=right|3,819||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64321)||2001 UA40|| align=right|16,1|| align=right|2,615|| align=right|0,204|| align=right|5,90|| align=right|4,229||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64322)||2001 UO41|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,111|| align=right|4,70|| align=right|3,428||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64323)||2001 UW41|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,059|| align=right|4,40|| align=right|3,310||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64324)||2001 UG42|| align=right|15,6|| align=right|2,882|| align=right|0,049|| align=right|5,21|| align=right|4,893||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64325)||2001 UH46|| align=right|17,2|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|2,51|| align=right|3,673||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64326)||2001 UX46|| align=right|13,4|| align=right|5,094|| align=right|0,071|| align=right|12,70|| align=right|11,50||JUT||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64327)||2001 UG47|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,090|| align=right|3,10|| align=right|4,796||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64328)||2001 UH48|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,117|| align=right|3,70|| align=right|4,175||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64329)||2001 UH51|| align=right|16,6|| align=right|2,397|| align=right|0,180|| align=right|3,91|| align=right|3,711||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64330)||2001 UM51|| align=right|15,9|| align=right|2,659|| align=right|0,038|| align=right|14,45|| align=right|4,335||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64331)||2001 UW52|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,082|| align=right|6,84|| align=right|3,559||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64332)||2001 UL56|| align=right|16,3|| align=right|2,628|| align=right|0,034|| align=right|1,05|| align=right|4,259||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64333)||2001 UT58|| align=right|15,3|| align=right|2,886|| align=right|0,054|| align=right|4,26|| align=right|4,903||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64334)||2001 UK59|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,129|| align=right|0,55|| align=right|3,672||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64335)||2001 UL62|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,158|| align=right|5,78|| align=right|3,727||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64336)||2001 UO62|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,051|| align=right|2,87|| align=right|5,542||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64337)||2001 UM63|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,081|| align=right|5,98|| align=right|3,618||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64338)||2001 UU64|| align=right|14,7|| align=right|2,204|| align=right|0,119|| align=right|4,51|| align=right|3,271||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64339)||2001 US72|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,228|| align=right|16,34|| align=right|4,392||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64340)||2001 UW72|| align=right|16,1|| align=right|2,636|| align=right|0,045|| align=right|4,08|| align=right|4,279||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64341)||2001 UX72|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,066|| align=right|3,76|| align=right|3,470||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64342)||2001 UB76|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,056|| align=right|5,39|| align=right|3,401||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64343)||2001 UH76|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,141|| align=right|7,73|| align=right|4,439||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64344)||2001 UP76|| align=right|15,9|| align=right|2,665|| align=right|0,147|| align=right|2,63|| align=right|4,349||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64345)||2001 UY77|| align=right|15,4|| align=right|2,905|| align=right|0,137|| align=right|1,37|| align=right|4,951||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64346)||2001 US78|| align=right|17,4|| align=right|2,211|| align=right|0,111|| align=right|5,37|| align=right|3,286||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64347)||2001 UT78|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,153|| align=right|4,85|| align=right|3,617||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64348)||2001 UL79|| align=right|14,7|| align=right|3,222|| align=right|0,102|| align=right|6,86|| align=right|5,783||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64349)||2001 UC80|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|3,41|| align=right|4,550||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64350)||2001 UV81|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,080|| align=right|3,16|| align=right|4,842||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64351)||2001 UU83|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,033|| align=right|7,59|| align=right|3,422||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64352)||2001 UX83|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,132|| align=right|16,71|| align=right|4,058||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64353)||2001 UY83|| align=right|15,3|| align=right|2,871|| align=right|0,107|| align=right|2,30|| align=right|4,864||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64354)||2001 UB84|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,191|| align=right|15,97|| align=right|4,137||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64355)||2001 UY84|| align=right|16,1|| align=right|2,173|| align=right|0,180|| align=right|2,10|| align=right|3,202||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64356)||2001 UZ86|| align=right|15,6|| align=right|2,841|| align=right|0,019|| align=right|2,03|| align=right|4,787||MBA||18. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64357)||2001 UJ89|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,118|| align=right|15,36|| align=right|4,235||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64358)||2001 UR92|| align=right|15,4|| align=right|2,959|| align=right|0,073|| align=right|2,23|| align=right|5,089||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64359)||2001 UJ93|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,104|| align=right|14,20|| align=right|3,598||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64360)||2001 UD97|| align=right|16,5|| align=right|2,315|| align=right|0,133|| align=right|2,39|| align=right|3,522||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64361)||2001 UK98|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,106|| align=right|7,20|| align=right|3,429||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64362)||2001 UD99|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,072|| align=right|10,91|| align=right|3,625||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64363)||2001 UV99|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|2,73|| align=right|3,345||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64364)||2001 UY100|| align=right|16,8|| align=right|2,374|| align=right|0,135|| align=right|2,49|| align=right|3,656||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64365)||2001 UG103|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,073|| align=right|2,88|| align=right|4,131||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64366)||2001 UK107|| align=right|16,7|| align=right|2,409|| align=right|0,093|| align=right|3,45|| align=right|3,738||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64367)||2001 UC109|| align=right|15,6|| align=right|3,049|| align=right|0,125|| align=right|2,21|| align=right|5,324||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64368)||2001 UX109|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,085|| align=right|2,54|| align=right|4,549||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64369)||2001 UW110|| align=right|17,6|| align=right|2,440|| align=right|0,142|| align=right|0,99|| align=right|3,810||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64370)||2001 UD112|| align=right|15,8|| align=right|2,735|| align=right|0,002|| align=right|0,34|| align=right|4,521||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64371)||2001 UH112|| align=right|16,0|| align=right|2,917|| align=right|0,052|| align=right|1,43|| align=right|4,982||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64372)||2001 UQ113|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,176|| align=right|0,22|| align=right|3,707||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64373)||2001 UX113|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,033|| align=right|4,72|| align=right|4,622||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64374)||2001 UO115|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,064|| align=right|4,72|| align=right|3,806||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64375)||2001 UF116|| align=right|15,4|| align=right|2,947|| align=right|0,035|| align=right|1,19|| align=right|5,059||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64376)||2001 UR116|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,028|| align=right|3,66|| align=right|4,121||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64377)||2001 UT116|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,083|| align=right|5,30|| align=right|3,539||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64378)||2001 UE122|| align=right|15,9|| align=right|3,033|| align=right|0,128|| align=right|3,01|| align=right|5,280||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64379)||2001 UG123|| align=right|15,3|| align=right|3,051|| align=right|0,198|| align=right|1,48|| align=right|5,327||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64380)||2001 UN127|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,125|| align=right|5,37|| align=right|3,447||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64381)||2001 UL129|| align=right|16,9|| align=right|2,345|| align=right|0,170|| align=right|2,97|| align=right|3,591||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64382)||2001 UC130|| align=right|16,9|| align=right|2,405|| align=right|0,122|| align=right|1,93|| align=right|3,730||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64383)||2001 UY130|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,155|| align=right|2,11|| align=right|3,698||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64384)||2001 UA132|| align=right|16,3|| align=right|2,405|| align=right|0,141|| align=right|5,39|| align=right|3,729||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64385)||2001 UM136|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,078|| align=right|3,08|| align=right|4,686||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64386)||2001 UO141|| align=right|15,9|| align=right|3,057|| align=right|0,276|| align=right|2,23|| align=right|5,343||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64387)||2001 UW144|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|2,41|| align=right|3,660||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64388)||2001 UD148|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,080|| align=right|5,88|| align=right|3,712||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64389)||2001 UU149|| align=right|16,4|| align=right|2,307|| align=right|0,079|| align=right|4,14|| align=right|3,504||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64390)||2001 UY149|| align=right|15,2|| align=right|3,930|| align=right|0,248|| align=right|2,54|| align=right|7,790||HLD||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64391)||2001 UF150|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,061|| align=right|0,89|| align=right|3,537||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64392)||2001 UL150|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,029|| align=right|2,01|| align=right|4,214||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64393)||2001 UV151|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,115|| align=right|7,19|| align=right|3,707||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64394)||2001 UN152|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,199|| align=right|3,58|| align=right|3,886||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64395)||2001 US152|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,098|| align=right|4,21|| align=right|3,421||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64396)||2001 UY153|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,054|| align=right|2,29|| align=right|4,057||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64397)||2001 UK154|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,173|| align=right|4,28|| align=right|4,418||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64398)||2001 US154|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,019|| align=right|12,06|| align=right|5,432||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64399)||2001 UT156|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,043|| align=right|5,92|| align=right|3,617||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64400)||2001 UB158|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,126|| align=right|1,01|| align=right|3,690||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64401)||2001 UJ158|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,193|| align=right|5,11|| align=right|3,577||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64402)||2001 UL161|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,069|| align=right|7,05|| align=right|3,444||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64403)||2001 US161|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,106|| align=right|2,45|| align=right|3,692||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64404)||2001 UT161|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,108|| align=right|1,80|| align=right|3,468||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64405)||2001 UZ161|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,123|| align=right|3,06|| align=right|3,653||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64406)||2001 UP162|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,073|| align=right|2,93|| align=right|3,592||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64407)||2001 UG164|| align=right|15,9|| align=right|2,717|| align=right|0,042|| align=right|13,28|| align=right|4,477||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64408)||2001 UM164|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,036|| align=right|6,65|| align=right|4,461||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64409)||2001 UV165|| align=right|13,8|| align=right|3,206|| align=right|0,028|| align=right|12,48|| align=right|5,739||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64410)||2001 UM167|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,271|| align=right|10,06|| align=right|4,669||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64411)||2001 UJ168|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,154|| align=right|12,15|| align=right|4,181||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64412)||2001 UV168|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,187|| align=right|14,40|| align=right|4,285||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64413)||2001 UY168|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,167|| align=right|11,21|| align=right|4,234||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64414)||2001 UJ171|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,070|| align=right|9,58|| align=right|4,339||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64415)||2001 UL174|| align=right|17,2|| align=right|2,336|| align=right|0,125|| align=right|3,31|| align=right|3,570||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64416)||2001 UU177|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,086|| align=right|6,11|| align=right|3,794||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64417)||2001 UA178|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,120|| align=right|2,06|| align=right|4,260||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64418)||2001 UE184|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,084|| align=right|11,29|| align=right|4,179||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64419)||2001 UG186|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,091|| align=right|5,94|| align=right|3,764||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64420)||2001 UY196|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,170|| align=right|8,17|| align=right|3,570||MBA||19. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64421)||2001 UD203|| align=right|15,5|| align=right|3,091|| align=right|0,114|| align=right|5,23|| align=right|5,434||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64422)||2001 UP206|| align=right|14,6|| align=right|3,043|| align=right|0,096|| align=right|10,52|| align=right|5,307||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64423)||2001 UV217|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,022|| align=right|2,34|| align=right|4,387||MBA||24. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64424)||2001 VK1|| align=right|14,8|| align=right|2,802|| align=right|0,077|| align=right|3,26|| align=right|4,691||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64425)||2001 VD6|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,024|| align=right|2,70|| align=right|3,601||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64426)||2001 VL7|| align=right|15,9|| align=right|3,097|| align=right|0,152|| align=right|0,27|| align=right|5,450||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64427)||2001 VR8|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,095|| align=right|6,10|| align=right|3,352||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64428)||2001 VW8|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,156|| align=right|7,20|| align=right|3,490||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64429)||2001 VF9|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,174|| align=right|9,75|| align=right|5,431||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64430)||2001 VK9|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,035|| align=right|3,28|| align=right|4,292||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64431)||2001 VG11|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,076|| align=right|12,53|| align=right|4,500||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64432)||2001 VX14|| align=right|15,2|| align=right|3,079|| align=right|0,173|| align=right|5,34|| align=right|5,401||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64433)||2001 VC15|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,132|| align=right|5,55|| align=right|3,449||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64434)||2001 VN16|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,203|| align=right|13,92|| align=right|4,344||MBA||7. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64435)||2001 VL18|| align=right|15,5|| align=right|3,013|| align=right|0,163|| align=right|1,02|| align=right|5,229||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64436)||2001 VC20|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,189|| align=right|3,14|| align=right|3,556||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64437)||2001 VO20|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,126|| align=right|1,62|| align=right|3,716||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64438)||2001 VH21|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,176|| align=right|12,71|| align=right|5,609||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64439)||2001 VA23|| align=right|15,6|| align=right|2,655|| align=right|0,028|| align=right|2,69|| align=right|4,325||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64440)||2001 VD23|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,183|| align=right|1,62|| align=right|3,780||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64441)||2001 VS23|| align=right|15,9|| align=right|2,666|| align=right|0,123|| align=right|3,13|| align=right|4,352||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64442)||2001 VJ24|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,076|| align=right|6,75|| align=right|3,738||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64443)||2001 VQ25|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,094|| align=right|14,39|| align=right|4,119||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64444)||2001 VO26|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,032|| align=right|1,21|| align=right|4,328||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64445)||2001 VS26|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,037|| align=right|1,68|| align=right|4,060||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64446)||2001 VU27|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,082|| align=right|6,57|| align=right|4,444||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64447)||2001 VH28|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,070|| align=right|5,74|| align=right|3,590||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64448)||2001 VZ28|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,181|| align=right|1,67|| align=right|3,661||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64449)||2001 VU29|| align=right|15,2|| align=right|2,858|| align=right|0,029|| align=right|2,80|| align=right|4,830||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64450)||2001 VC30|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,062|| align=right|3,27|| align=right|4,182||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64451)||2001 VD30|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,133|| align=right|2,84|| align=right|4,406||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64452)||2001 VW30|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,215|| align=right|1,13|| align=right|5,661||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64453)||2001 VE31|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,082|| align=right|2,74|| align=right|4,287||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64454)||2001 VJ31|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,159|| align=right|3,06|| align=right|4,407||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64455)||2001 VL32|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,052|| align=right|6,19|| align=right|3,359||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64456)||2001 VP32|| align=right|16,5|| align=right|2,397|| align=right|0,165|| align=right|2,94|| align=right|3,710||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64457)||2001 VH34|| align=right|16,3|| align=right|2,511|| align=right|0,099|| align=right|3,43|| align=right|3,979||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64458)||2001 VF35|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,043|| align=right|3,40|| align=right|3,496||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64459)||2001 VG35|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,103|| align=right|7,64|| align=right|3,544||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64460)||2001 VQ35|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,126|| align=right|7,52|| align=right|3,697||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64461)||2001 VL36|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,185|| align=right|1,49|| align=right|3,828||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64462)||2001 VG37|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,049|| align=right|7,45|| align=right|3,705||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64463)||2001 VY37|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,089|| align=right|1,30|| align=right|4,192||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64464)||2001 VQ38|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,134|| align=right|4,98|| align=right|3,551||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64465)||2001 VX40|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,117|| align=right|4,43|| align=right|3,295||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64466)||2001 VY40|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,120|| align=right|3,90|| align=right|3,877||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64467)||2001 VC41|| align=right|15,7|| align=right|3,013|| align=right|0,074|| align=right|1,58|| align=right|5,229||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64468)||2001 VG41|| align=right|15,5|| align=right|2,992|| align=right|0,258|| align=right|2,38|| align=right|5,175||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64469)||2001 VP41|| align=right|16,2|| align=right|2,817|| align=right|0,103|| align=right|0,81|| align=right|4,728||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64470)||2001 VJ42|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,134|| align=right|6,37|| align=right|3,497||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64471)||2001 VL42|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,132|| align=right|1,53|| align=right|4,201||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64472)||2001 VE43|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,178|| align=right|5,81|| align=right|3,332||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64473)||2001 VQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,234|| align=right|2,64|| align=right|4,318||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64474)||2001 VS43|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,103|| align=right|6,69|| align=right|3,892||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64475)||2001 VF44|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,180|| align=right|0,64|| align=right|3,761||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64476)||2001 VO44|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,169|| align=right|3,63|| align=right|3,721||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64477)||2001 VS44|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|8,59|| align=right|4,199||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64478)||2001 VT44|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,137|| align=right|5,15|| align=right|3,660||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64479)||2001 VC45|| align=right|14,2|| align=right|2,680|| align=right|0,060|| align=right|15,69|| align=right|4,386||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64480)||2001 VG45|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,198|| align=right|1,61|| align=right|3,734||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64481)||2001 VK47|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,069|| align=right|6,78|| align=right|3,476||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64482)||2001 VM47|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,056|| align=right|1,66|| align=right|4,412||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64483)||2001 VY48|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,214|| align=right|8,08|| align=right|4,145||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64484)||2001 VB49|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,018|| align=right|2,44|| align=right|4,038||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64485)||2001 VC49|| align=right|15,5|| align=right|2,891|| align=right|0,058|| align=right|3,07|| align=right|4,915||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64486)||2001 VK50|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,075|| align=right|6,32|| align=right|3,467||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64487)||2001 VL50|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,069|| align=right|8,71|| align=right|5,568||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64488)||2001 VC54|| align=right|15,9|| align=right|2,199|| align=right|0,064|| align=right|6,65|| align=right|3,260||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64489)||2001 VQ55|| align=right|15,1|| align=right|3,022|| align=right|0,155|| align=right|5,99|| align=right|5,252||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64490)||2001 VY57|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,026|| align=right|7,07|| align=right|4,555||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64491)||2001 VJ59|| align=right|17,0|| align=right|2,401|| align=right|0,151|| align=right|2,59|| align=right|3,719||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64492)||2001 VE62|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,108|| align=right|3,96|| align=right|3,549||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64493)||2001 VL62|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,150|| align=right|12,77|| align=right|4,413||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64494)||2001 VP62|| align=right|17,0|| align=right|2,253|| align=right|0,112|| align=right|3,27|| align=right|3,380||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64495)||2001 VB63|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,262|| align=right|26,39|| align=right|5,451||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64496)||2001 VC64|| align=right|15,7|| align=right|2,877|| align=right|0,098|| align=right|3,97|| align=right|4,879||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64497)||2001 VF64|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,179|| align=right|6,17|| align=right|4,094||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64498)||2001 VZ64|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,141|| align=right|3,77|| align=right|3,349||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64499)||2001 VG65|| align=right|15,7|| align=right|2,811|| align=right|0,172|| align=right|8,23|| align=right|4,711||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64500)||2001 VX65|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,113|| align=right|6,41|| align=right|4,335||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64501)||2001 VZ65|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,191|| align=right|4,83|| align=right|4,274||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64502)||2001 VQ66|| align=right|15,7|| align=right|2,803|| align=right|0,112|| align=right|3,44|| align=right|4,692||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64503)||2001 VJ70|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,021|| align=right|11,27|| align=right|4,228||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64504)||2001 VO70|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,083|| align=right|3,79|| align=right|4,334||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64505)||2001 VP75|| align=right|17,3|| align=right|2,472|| align=right|0,135|| align=right|0,39|| align=right|3,885||MBA||15. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64506)||2001 VJ76|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,228|| align=right|12,98|| align=right|4,046||MBA||12. listopadu 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(64507)||2001 VH77|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,172|| align=right|8,85|| align=right|4,612||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64508)||2001 VR79|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,127|| align=right|6,00|| align=right|4,492||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64509)||2001 VL81|| align=right|15,1|| align=right|2,249|| align=right|0,157|| align=right|2,87|| align=right|3,373||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64510)||2001 VR81|| align=right|16,0|| align=right|2,704|| align=right|0,160|| align=right|10,40|| align=right|4,446||MBA||15. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64511)||2001 VT83|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,182|| align=right|5,27|| align=right|3,576||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64512)||2001 VD85|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,157|| align=right|1,96|| align=right|3,749||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64513)||2001 VL85|| align=right|16,4|| align=right|2,482|| align=right|0,086|| align=right|6,36|| align=right|3,909||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64514)||2001 VT88|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,125|| align=right|13,72|| align=right|4,110||MBA||12. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64515)||2001 VE93|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,216|| align=right|12,11|| align=right|4,013||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64516)||2001 VD94|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,010|| align=right|12,49|| align=right|4,333||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64517)||2001 VH94|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,163|| align=right|12,39|| align=right|4,257||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64518)||2001 VK94|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,110|| align=right|13,40|| align=right|4,057||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64519)||2001 VQ96|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|16,47|| align=right|3,796||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64520)||2001 VF98|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|15,32|| align=right|4,194||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64521)||2001 VG98|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,224|| align=right|10,62|| align=right|3,561||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64522)||2001 VJ98|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,165|| align=right|13,57|| align=right|4,131||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64523)||2001 VA99|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,117|| align=right|17,46|| align=right|4,286||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64524)||2001 VB100|| align=right|14,1|| align=right|2,299|| align=right|0,249|| align=right|23,33|| align=right|3,486||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64525)||2001 VU101|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,033|| align=right|6,95|| align=right|4,683||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64526)||2001 VE104|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,042|| align=right|1,80|| align=right|3,470||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64527)||2001 VF105|| align=right|15,4|| align=right|2,800|| align=right|0,037|| align=right|6,44|| align=right|4,684||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64528)||2001 VZ105|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,049|| align=right|2,26|| align=right|3,432||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64529)||2001 VV107|| align=right|15,7|| align=right|2,226|| align=right|0,129|| align=right|3,89|| align=right|3,321||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64530)||2001 VF110|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,220|| align=right|1,26|| align=right|3,762||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64531)||2001 VE111|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,163|| align=right|3,84|| align=right|3,543||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64532)||2001 VB114|| align=right|15,2|| align=right|3,136|| align=right|0,122|| align=right|5,47|| align=right|5,554||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64533)||2001 VR116|| align=right|15,9|| align=right|3,123|| align=right|0,178|| align=right|0,79|| align=right|5,518||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64534)||2001 VE117|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,119|| align=right|2,81|| align=right|3,435||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64535)||2001 VF117|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,147|| align=right|5,49|| align=right|5,467||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64536)||2001 VV117|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,074|| align=right|2,70|| align=right|4,032||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64537)||2001 VZ117|| align=right|16,8|| align=right|2,301|| align=right|0,098|| align=right|5,70|| align=right|3,490||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64538)||2001 VF118|| align=right|15,7|| align=right|2,181|| align=right|0,071|| align=right|2,98|| align=right|3,221||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64539)||2001 VJ118|| align=right|15,3|| align=right|3,154|| align=right|0,137|| align=right|3,55|| align=right|5,601||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64540)||2001 VR118|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,136|| align=right|6,07|| align=right|5,607||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64541)||2001 VZ118|| align=right|15,9|| align=right|2,706|| align=right|0,052|| align=right|7,66|| align=right|4,451||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64542)||2001 VB120|| align=right|15,5|| align=right|3,039|| align=right|0,132|| align=right|2,95|| align=right|5,297||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64543)||2001 VK120|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,145|| align=right|4,73|| align=right|3,384||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64544)||2001 VD121|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,216|| align=right|17,28|| align=right|5,459||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64545)||2001 VB122|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,144|| align=right|8,68|| align=right|5,513||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64546)||2001 VJ122|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,210|| align=right|12,90|| align=right|3,808||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64547)||2001 WF|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,092|| align=right|7,34|| align=right|3,912||MBA||16. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(64548)||2001 WK1|| align=right|17,1|| align=right|2,139|| align=right|0,112|| align=right|1,40|| align=right|3,127||MBA||17. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64549)||2001 WO1|| align=right|17,0|| align=right|2,244|| align=right|0,148|| align=right|6,37|| align=right|3,360||MBA||18. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(64550)||2001 WJ7|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,135|| align=right|3,03|| align=right|3,671||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64551)||2001 WO9|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,146|| align=right|5,83|| align=right|3,425||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64552)||2001 WE15|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,184|| align=right|13,16|| align=right|4,353||MBA||17. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64553) Segorbe||2001 WR15|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,151|| align=right|6,41|| align=right|3,595||MBA||24. listopadu 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(64554)||2001 WG17|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,058|| align=right|1,07|| align=right|3,531||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64555)||2001 WA22|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,119|| align=right|13,16|| align=right|4,204||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64556)||2001 WB22|| align=right|14,8|| align=right|2,609|| align=right|0,026|| align=right|9,56|| align=right|4,214||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64557)||2001 WU25|| align=right|17,4|| align=right|2,227|| align=right|0,113|| align=right|5,01|| align=right|3,322||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64558)||2001 WH27|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,724||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64559)||2001 WU28|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,187|| align=right|4,64|| align=right|3,660||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64560)||2001 WB30|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|4,93|| align=right|3,439||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64561)||2001 WT31|| align=right|16,6|| align=right|2,613|| align=right|0,158|| align=right|6,78|| align=right|4,224||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64562)||2001 WX32|| align=right|15,5|| align=right|3,021|| align=right|0,084|| align=right|9,64|| align=right|5,251||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64563)||2001 WL35|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,016|| align=right|6,14|| align=right|4,499||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64564)||2001 WN35|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,142|| align=right|6,62|| align=right|5,400||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64565)||2001 WA36|| align=right|16,3|| align=right|2,441|| align=right|0,078|| align=right|4,54|| align=right|3,814||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64566)||2001 WD36|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,041|| align=right|7,32|| align=right|3,524||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64567)||2001 WB37|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,177|| align=right|6,04|| align=right|3,716||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64568)||2001 WK38|| align=right|15,6|| align=right|2,797|| align=right|0,201|| align=right|7,08|| align=right|4,676||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64569)||2001 WO38|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,087|| align=right|6,49|| align=right|3,340||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64570)||2001 WS38|| align=right|16,1|| align=right|2,198|| align=right|0,148|| align=right|6,54|| align=right|3,258||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64571)||2001 WT38|| align=right|14,9|| align=right|2,202|| align=right|0,105|| align=right|6,00|| align=right|3,267||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64572)||2001 WA39|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,208|| align=right|5,42|| align=right|4,128||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64573)||2001 WC40|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|3,309||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64574)||2001 WD40|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,075|| align=right|9,68|| align=right|3,484||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64575)||2001 WM40|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,120|| align=right|9,35|| align=right|3,996||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64576)||2001 WG41|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,159|| align=right|6,46|| align=right|3,421||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64577)||2001 WQ41|| align=right|14,7|| align=right|1,848|| align=right|0,088|| align=right|22,91|| align=right|2,512||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64578)||2001 WR44|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,057|| align=right|4,48|| align=right|3,796||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64579)||2001 WG47|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,138|| align=right|13,84|| align=right|4,589||MBA||16. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64580)||2001 WN50|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,099|| align=right|1,62|| align=right|5,566||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64581)||2001 WN64|| align=right|14,8|| align=right|2,567|| align=right|0,126|| align=right|13,26|| align=right|4,112||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64582)||2001 WJ67|| align=right|16,9|| align=right|2,386|| align=right|0,170|| align=right|2,94|| align=right|3,684||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64583)||2001 WS84|| align=right|16,8|| align=right|2,691|| align=right|0,048|| align=right|0,39|| align=right|4,414||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64584)||2001 WW88|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|7,02|| align=right|3,746||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64585)||2001 WW91|| align=right|15,9|| align=right|2,151|| align=right|0,177|| align=right|4,85|| align=right|3,154||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64586)||2001 WJ94|| align=right|16,5|| align=right|2,612|| align=right|0,155|| align=right|0,91|| align=right|4,222||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64587)||2001 XA|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,263|| align=right|17,93|| align=right|4,357||MBA||1. prosince 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(64588)||2001 XX3|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,198|| align=right|22,25|| align=right|3,529||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64589)||2001 XN7|| align=right|15,0|| align=right|2,985|| align=right|0,128|| align=right|11,26|| align=right|5,157||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64590)||2001 XR7|| align=right|14,7|| align=right|2,872|| align=right|0,044|| align=right|16,01|| align=right|4,867||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64591)||2001 XW7|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,221|| align=right|12,42|| align=right|4,256||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64592)||2001 XG8|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|12,54|| align=right|4,388||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64593)||2001 XN8|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,178|| align=right|8,51|| align=right|4,552||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64594)||2001 XO8|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,198|| align=right|6,14|| align=right|3,633||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64595)||2001 XO14|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,089|| align=right|11,81|| align=right|5,456||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64596)||2001 XC16|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,163|| align=right|1,97|| align=right|3,211||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64597)||2001 XF17|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,022|| align=right|8,37|| align=right|4,054||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64598)||2001 XN17|| align=right|14,6|| align=right|2,702|| align=right|0,115|| align=right|13,70|| align=right|4,440||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64599)||2001 XD19|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,117|| align=right|7,42|| align=right|3,554||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64600)||2001 XM20|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,127|| align=right|6,24|| align=right|3,602||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64601)||2001 XW20|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,307|| align=right|6,69|| align=right|4,152||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64602)||2001 XE21|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,212|| align=right|4,54|| align=right|3,766||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64603)||2001 XC22|| align=right|16,3|| align=right|2,198|| align=right|0,152|| align=right|6,95|| align=right|3,259||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64604)||2001 XM22|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,040|| align=right|10,10|| align=right|4,489||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64605)||2001 XD23|| align=right|16,4|| align=right|2,715|| align=right|0,146|| align=right|9,46|| align=right|4,473||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64606)||2001 XF23|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,099|| align=right|5,24|| align=right|3,705||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64607)||2001 XG23|| align=right|15,9|| align=right|2,976|| align=right|0,081|| align=right|9,71|| align=right|5,132||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64608)||2001 XK23|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,172|| align=right|7,04|| align=right|3,799||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64609)||2001 XQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,076|| align=right|9,80|| align=right|4,319||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64610)||2001 XD25|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,108|| align=right|9,17|| align=right|3,724||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64611)||2001 XA26|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,090|| align=right|10,51|| align=right|4,443||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64612)||2001 XH26|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,128|| align=right|5,27|| align=right|3,476||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64613)||2001 XP26|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,318|| align=right|9,97|| align=right|4,456||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64614)||2001 XW26|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,140|| align=right|4,58|| align=right|3,488||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64615)||2001 XW27|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|8,57|| align=right|3,733||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64616)||2001 XO28|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,070|| align=right|6,41|| align=right|3,564||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64617)||2001 XP28|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,206|| align=right|7,26|| align=right|3,420||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64618)||2001 XQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,180|| align=right|6,62|| align=right|3,439||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64619)||2001 XR28|| align=right|16,0|| align=right|2,516|| align=right|0,140|| align=right|3,56|| align=right|3,989||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64620)||2001 XJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,597|| align=right|0,246|| align=right|4,42|| align=right|4,185||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64621)||2001 XE30|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,209|| align=right|13,79|| align=right|4,296||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64622)||2001 XO31|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,220|| align=right|1,56|| align=right|4,319||MBA||14. prosince 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(64623)||2001 XU35|| align=right|14,0|| align=right|2,531|| align=right|0,161|| align=right|11,99|| align=right|4,026||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64624)||2001 XZ36|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|11,75|| align=right|4,262||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64625)||2001 XM41|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,060|| align=right|15,06|| align=right|4,337||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64626)||2001 XQ42|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,100|| align=right|7,18|| align=right|3,506||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64627)||2001 XD43|| align=right|15,1|| align=right|2,986|| align=right|0,069|| align=right|12,60|| align=right|5,159||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64628)||2001 XJ44|| align=right|15,6|| align=right|3,164|| align=right|0,091|| align=right|11,04|| align=right|5,628||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64629)||2001 XS45|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,055|| align=right|11,46|| align=right|4,401||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64630)||2001 XT45|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,151|| align=right|9,78|| align=right|4,483||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64631)||2001 XD46|| align=right|15,5|| align=right|3,049|| align=right|0,073|| align=right|9,45|| align=right|5,322||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64632)||2001 XT46|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,171|| align=right|19,23|| align=right|5,343||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64633)||2001 XC48|| align=right|14,7|| align=right|2,705|| align=right|0,160|| align=right|13,47|| align=right|4,448||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64634)||2001 XU49|| align=right|16,8|| align=right|2,173|| align=right|0,047|| align=right|1,03|| align=right|3,203||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64635)||2001 XH50|| align=right|15,6|| align=right|2,866|| align=right|0,006|| align=right|3,18|| align=right|4,852||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64636)||2001 XR50|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,162|| align=right|6,25|| align=right|3,888||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64637)||2001 XM51|| align=right|15,1|| align=right|3,021|| align=right|0,092|| align=right|12,33|| align=right|5,251||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64638)||2001 XT51|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,104|| align=right|6,07|| align=right|3,453||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64639)||2001 XZ51|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,052|| align=right|3,86|| align=right|4,481||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64640)||2001 XB52|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,073|| align=right|4,03|| align=right|3,689||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64641)||2001 XC52|| align=right|16,4|| align=right|2,412|| align=right|0,167|| align=right|1,77|| align=right|3,745||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64642)||2001 XK52|| align=right|15,2|| align=right|3,103|| align=right|0,149|| align=right|2,74|| align=right|5,466||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64643)||2001 XW52|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,051|| align=right|7,69|| align=right|3,717||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64644)||2001 XE53|| align=right|15,3|| align=right|2,997|| align=right|0,025|| align=right|11,51|| align=right|5,188||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64645)||2001 XM53|| align=right|16,3|| align=right|2,204|| align=right|0,083|| align=right|5,74|| align=right|3,271||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64646)||2001 XN53|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,139|| align=right|13,31|| align=right|4,553||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64647)||2001 XQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,109|| align=right|2,34|| align=right|4,496||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64648)||2001 XD55|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,106|| align=right|3,46|| align=right|3,669||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64649)||2001 XS55|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,048|| align=right|8,02|| align=right|4,456||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64650)||2001 XT55|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,081|| align=right|2,37|| align=right|4,075||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64651)||2001 XS56|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,084|| align=right|16,34|| align=right|4,567||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64652)||2001 XF57|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,171|| align=right|3,44|| align=right|3,609||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64653)||2001 XM57|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,167|| align=right|8,91|| align=right|4,596||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64654)||2001 XH58|| align=right|15,4|| align=right|3,144|| align=right|0,146|| align=right|1,63|| align=right|5,573||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64655)||2001 XG59|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|2,60|| align=right|3,570||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64656)||2001 XL59|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,098|| align=right|3,40|| align=right|3,540||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64657)||2001 XP59|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,152|| align=right|3,94|| align=right|4,119||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64658)||2001 XR59|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,015|| align=right|9,79|| align=right|3,515||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64659)||2001 XW59|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,185|| align=right|3,60|| align=right|3,689||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64660)||2001 XH60|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,107|| align=right|2,89|| align=right|4,230||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64661)||2001 XJ60|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,139|| align=right|2,19|| align=right|4,598||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64662)||2001 XQ60|| align=right|16,5|| align=right|2,436|| align=right|0,178|| align=right|2,35|| align=right|3,801||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64663)||2001 XU60|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,117|| align=right|1,44|| align=right|3,740||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64664)||2001 XL61|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,174|| align=right|2,85|| align=right|5,517||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64665)||2001 XD62|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,168|| align=right|4,57|| align=right|3,567||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64666)||2001 XU62|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,147|| align=right|2,07|| align=right|4,238||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64667)||2001 XM63|| align=right|15,4|| align=right|3,069|| align=right|0,167|| align=right|0,36|| align=right|5,376||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64668)||2001 XR63|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,145|| align=right|4,39|| align=right|3,423||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64669)||2001 XV63|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|3,09|| align=right|3,769||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64670)||2001 XJ64|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,184|| align=right|4,13|| align=right|3,496||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64671)||2001 XX64|| align=right|15,8|| align=right|2,739|| align=right|0,026|| align=right|3,79|| align=right|4,531||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64672)||2001 XS65|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,089|| align=right|5,39|| align=right|3,559||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64673)||2001 XD66|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,221|| align=right|1,90|| align=right|4,171||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64674)||2001 XH66|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,167|| align=right|4,73|| align=right|3,386||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64675)||2001 XL67|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,195|| align=right|2,63|| align=right|3,385||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64676)||2001 XE68|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,285|| align=right|11,71|| align=right|3,757||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64677)||2001 XG68|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,195|| align=right|26,29|| align=right|4,146||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64678)||2001 XQ68|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,131|| align=right|12,52|| align=right|4,106||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64679)||2001 XU68|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,095|| align=right|5,15|| align=right|3,892||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64680)||2001 XJ70|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,115|| align=right|14,18|| align=right|4,173||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64681)||2001 XF71|| align=right|15,8|| align=right|2,926|| align=right|0,047|| align=right|2,59|| align=right|5,004||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64682)||2001 XM71|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,195|| align=right|10,74|| align=right|4,508||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64683)||2001 XA72|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,161|| align=right|14,92|| align=right|5,576||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64684)||2001 XB72|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,125|| align=right|7,95|| align=right|4,305||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64685)||2001 XP72|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,105|| align=right|6,54|| align=right|3,713||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64686)||2001 XS72|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,151|| align=right|6,42|| align=right|3,792||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64687)||2001 XC74|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,067|| align=right|4,77|| align=right|3,820||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64688)||2001 XC77|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,079|| align=right|7,88|| align=right|5,217||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64689)||2001 XD79|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,138|| align=right|12,47|| align=right|4,405||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64690)||2001 XM79|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,049|| align=right|4,39|| align=right|3,729||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64691)||2001 XM80|| align=right|15,5|| align=right|2,761|| align=right|0,015|| align=right|7,88|| align=right|4,587||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64692)||2001 XN81|| align=right|15,4|| align=right|3,092|| align=right|0,055|| align=right|11,05|| align=right|5,436||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64693)||2001 XV81|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,076|| align=right|5,53|| align=right|4,591||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64694)||2001 XL82|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,105|| align=right|13,28|| align=right|5,441||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64695)||2001 XQ82|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,118|| align=right|4,80|| align=right|4,101||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64696)||2001 XQ83|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,133|| align=right|1,77|| align=right|3,716||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64697)||2001 XD84|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,044|| align=right|6,98|| align=right|3,604||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64698)||2001 XY84|| align=right|16,1|| align=right|2,171|| align=right|0,169|| align=right|2,38|| align=right|3,199||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64699)||2001 XY85|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,185|| align=right|3,20|| align=right|3,435||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64700)||2001 XA86|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,113|| align=right|4,19|| align=right|5,482||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64701)||2001 XT86|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,199|| align=right|6,47|| align=right|3,394||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64702)||2001 XF87|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,131|| align=right|5,40|| align=right|4,493||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64703)||2001 XH87|| align=right|14,8|| align=right|3,051|| align=right|0,051|| align=right|11,30|| align=right|5,327||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64704)||2001 XJ88|| align=right|14,7|| align=right|2,673|| align=right|0,153|| align=right|12,47|| align=right|4,369||MBA||14. prosince 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64705)||2001 XB90|| align=right|16,1|| align=right|2,941|| align=right|0,116|| align=right|1,18|| align=right|5,042||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64706)||2001 XH90|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,105|| align=right|1,83|| align=right|4,143||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64707)||2001 XA91|| align=right|16,4|| align=right|2,565|| align=right|0,149|| align=right|3,14|| align=right|4,106||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64708)||2001 XP94|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,040|| align=right|9,07|| align=right|5,147||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64709)||2001 XP95|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,078|| align=right|1,64|| align=right|4,429||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64710)||2001 XN96|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|2,33|| align=right|3,780||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64711)||2001 XM98|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,080|| align=right|11,08|| align=right|5,476||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64712)||2001 XE99|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,165|| align=right|3,52|| align=right|3,417||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64713)||2001 XK99|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,205|| align=right|4,42|| align=right|3,434||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64714)||2001 XP99|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,128|| align=right|2,69|| align=right|4,343||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64715)||2001 XY99|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,096|| align=right|5,91|| align=right|4,566||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64716)||2001 XA100|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,055|| align=right|10,77|| align=right|5,390||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64717)||2001 XH100|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,094|| align=right|10,85|| align=right|5,132||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64718)||2001 XJ100|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,215|| align=right|3,13|| align=right|3,723||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64719)||2001 XA101|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,352||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64720)||2001 XJ101|| align=right|16,3|| align=right|2,717|| align=right|0,088|| align=right|3,48|| align=right|4,478||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64721)||2001 XP101|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,171|| align=right|2,24|| align=right|3,367||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64722)||2001 XJ105|| align=right|14,9|| align=right|3,150|| align=right|0,137|| align=right|0,09|| align=right|5,589||MBA||9. prosince 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(64723)||2001 XS105|| align=right|15,4|| align=right|3,111|| align=right|0,113|| align=right|4,82|| align=right|5,486||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64724)||2001 XW105|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,055|| align=right|6,40|| align=right|3,695||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64725)||2001 XL111|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,204|| align=right|8,90|| align=right|3,534||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64726)||2001 XX112|| align=right|15,5|| align=right|2,602|| align=right|0,073|| align=right|10,26|| align=right|4,197||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64727)||2001 XW113|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,177|| align=right|4,57|| align=right|3,313||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64728)||2001 XC115|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|8,12|| align=right|4,548||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64729)||2001 XZ115|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,029|| align=right|13,70|| align=right|3,689||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64730)||2001 XL116|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|6,57|| align=right|3,460||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64731)||2001 XC118|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,030|| align=right|10,39|| align=right|5,654||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64732)||2001 XJ121|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,023|| align=right|1,37|| align=right|4,195||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64733)||2001 XD129|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,218|| align=right|4,66|| align=right|3,629||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64734)||2001 XY130|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,105|| align=right|3,41|| align=right|3,619||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64735)||2001 XV134|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|6,27|| align=right|3,551||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64736)||2001 XL137|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,152|| align=right|4,61|| align=right|3,564||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64737)||2001 XQ139|| align=right|16,1|| align=right|2,808|| align=right|0,069|| align=right|3,37|| align=right|4,704||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64738)||2001 XV142|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,127|| align=right|5,13|| align=right|3,557||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64739)||2001 XN144|| align=right|14,3|| align=right|4,003|| align=right|0,177|| align=right|3,50|| align=right|8,008||HLD||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64740)||2001 XP144|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,208|| align=right|6,19|| align=right|5,297||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64741)||2001 XP146|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,142|| align=right|5,49|| align=right|3,621||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64742)||2001 XF147|| align=right|17,0|| align=right|2,344|| align=right|0,113|| align=right|1,74|| align=right|3,587||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64743)||2001 XW147|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|2,59|| align=right|3,860||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64744)||2001 XM148|| align=right|16,0|| align=right|2,166|| align=right|0,147|| align=right|3,59|| align=right|3,188||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64745)||2001 XV148|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,097|| align=right|4,37|| align=right|4,634||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64746)||2001 XR151|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,091|| align=right|6,74|| align=right|3,620||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64747)||2001 XE152|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,118|| align=right|3,11|| align=right|5,475||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64748)||2001 XE153|| align=right|15,6|| align=right|3,083|| align=right|0,204|| align=right|3,33|| align=right|5,412||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64749)||2001 XJ153|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,123|| align=right|2,28|| align=right|5,722||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64750)||2001 XL156|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,189|| align=right|1,03|| align=right|3,693||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64751)||2001 XR156|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,222|| align=right|1,60|| align=right|3,819||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64752)||2001 XN157|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,120|| align=right|6,07|| align=right|3,362||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64753)||2001 XV157|| align=right|15,4|| align=right|3,065|| align=right|0,128|| align=right|2,99|| align=right|5,366||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64754)||2001 XP158|| align=right|15,2|| align=right|2,873|| align=right|0,069|| align=right|3,07|| align=right|4,870||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64755)||2001 XD159|| align=right|15,7|| align=right|3,145|| align=right|0,093|| align=right|8,57|| align=right|5,578||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64756)||2001 XP160|| align=right|16,0|| align=right|2,667|| align=right|0,096|| align=right|4,50|| align=right|4,354||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64757)||2001 XG162|| align=right|16,5|| align=right|2,403|| align=right|0,202|| align=right|2,24|| align=right|3,723||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64758)||2001 XL163|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,197|| align=right|4,29|| align=right|3,844||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64759)||2001 XU167|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,088|| align=right|6,32|| align=right|5,672||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64760)||2001 XN168|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,121|| align=right|2,82|| align=right|3,394||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64761)||2001 XZ171|| align=right|15,3|| align=right|2,902|| align=right|0,052|| align=right|1,59|| align=right|4,942||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64762)||2001 XD174|| align=right|13,8|| align=right|3,319|| align=right|0,117|| align=right|18,25|| align=right|6,044||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64763)||2001 XV174|| align=right|14,5|| align=right|3,202|| align=right|0,128|| align=right|0,31|| align=right|5,728||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64764)||2001 XU175|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,046|| align=right|7,85|| align=right|5,395||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64765)||2001 XM176|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,094|| align=right|5,89|| align=right|3,689||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64766)||2001 XZ176|| align=right|16,1|| align=right|2,818|| align=right|0,034|| align=right|3,63|| align=right|4,729||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64767)||2001 XP177|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|7,42|| align=right|3,551||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64768)||2001 XK178|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,239|| align=right|3,31|| align=right|3,676||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64769)||2001 XO178|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,037|| align=right|9,83|| align=right|5,290||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64770)||2001 XQ179|| align=right|16,4|| align=right|2,313|| align=right|0,231|| align=right|0,89|| align=right|3,518||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64771)||2001 XM180|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,245|| align=right|6,00|| align=right|3,630||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64772)||2001 XY180|| align=right|16,0|| align=right|2,625|| align=right|0,010|| align=right|3,21|| align=right|4,251||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64773)||2001 XS182|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,107|| align=right|9,08|| align=right|5,408||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64774)||2001 XU182|| align=right|14,2|| align=right|3,262|| align=right|0,085|| align=right|9,49|| align=right|5,889||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64775)||2001 XO184|| align=right|16,7|| align=right|2,448|| align=right|0,202|| align=right|3,50|| align=right|3,828||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64776)||2001 XP188|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,203|| align=right|5,45|| align=right|3,602||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64777)||2001 XD189|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,160|| align=right|8,60|| align=right|4,632||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64778)||2001 XL189|| align=right|16,5|| align=right|2,743|| align=right|0,089|| align=right|1,70|| align=right|4,541||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64779)||2001 XD190|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,042|| align=right|4,04|| align=right|4,336||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64780)||2001 XZ192|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|2,79|| align=right|3,603||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64781)||2001 XG193|| align=right|16,7|| align=right|2,448|| align=right|0,163|| align=right|2,11|| align=right|3,829||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64782)||2001 XU193|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,262|| align=right|5,15|| align=right|3,557||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64783)||2001 XL196|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,173|| align=right|4,30|| align=right|3,287||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64784)||2001 XS197|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,182|| align=right|12,31|| align=right|4,316||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64785)||2001 XW197|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,097|| align=right|28,77|| align=right|4,121||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64786)||2001 XM199|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,157|| align=right|15,78|| align=right|4,330||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64787)||2001 XH200|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,073|| align=right|1,00|| align=right|4,212||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64788)||2001 XL201|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,211|| align=right|6,85|| align=right|3,472||MBA||14. prosince 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(64789)||2001 XL202|| align=right|15,5|| align=right|2,164|| align=right|0,134|| align=right|4,61|| align=right|3,182||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64790)||2001 XQ202|| align=right|15,6|| align=right|3,107|| align=right|0,123|| align=right|5,77|| align=right|5,477||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64791)||2001 XH206|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|3,650||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64792)||2001 XL206|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,114|| align=right|8,68|| align=right|4,191||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64793)||2001 XR206|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,083|| align=right|5,57|| align=right|3,498||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64794)||2001 XY206|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,065|| align=right|5,63|| align=right|3,398||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64795)||2001 XC207|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,133|| align=right|18,62|| align=right|5,691||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64796)||2001 XM207|| align=right|15,5|| align=right|2,773|| align=right|0,172|| align=right|10,02|| align=right|4,616||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64797)||2001 XS207|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,168|| align=right|4,12|| align=right|4,421||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64798)||2001 XA208|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,034|| align=right|5,00|| align=right|3,367||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64799)||2001 XW209|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,178|| align=right|6,64|| align=right|3,387||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64800)||2001 XA210|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,146|| align=right|6,59|| align=right|3,709||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64801)||2001 XH210|| align=right|16,8|| align=right|2,363|| align=right|0,097|| align=right|5,74|| align=right|3,631||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64802)||2001 XK210|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,037|| align=right|7,21|| align=right|4,354||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64803)||2001 XV211|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,056|| align=right|7,19|| align=right|3,528||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64804)||2001 XA212|| align=right|15,5|| align=right|3,036|| align=right|0,085|| align=right|5,81|| align=right|5,289||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64805)||2001 XP212|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,182|| align=right|4,13|| align=right|4,213||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64806)||2001 XR212|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|5,50|| align=right|3,367||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64807)||2001 XD213|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,127|| align=right|13,76|| align=right|4,246||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64808)||2001 XH213|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,176|| align=right|5,64|| align=right|3,317||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64809)||2001 XY213|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,128|| align=right|15,72|| align=right|4,220||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64810)||2001 XH216|| align=right|16,0|| align=right|2,637|| align=right|0,023|| align=right|0,54|| align=right|4,281||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64811)||2001 XK223|| align=right|16,9|| align=right|2,374|| align=right|0,055|| align=right|7,09|| align=right|3,657||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64812)||2001 XO225|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,153|| align=right|2,01|| align=right|3,701||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64813)||2001 XQ225|| align=right|15,5|| align=right|3,194|| align=right|0,139|| align=right|2,22|| align=right|5,708||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64814)||2001 XM227|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,042|| align=right|2,54|| align=right|4,269||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64815)||2001 XS229|| align=right|16,6|| align=right|2,848|| align=right|0,072|| align=right|1,43|| align=right|4,807||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64816)||2001 XQ235|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|2,23|| align=right|3,710||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64817)||2001 XD236|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,174|| align=right|5,47|| align=right|3,598||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64818)||2001 XN236|| align=right|16,1|| align=right|2,805|| align=right|0,065|| align=right|2,73|| align=right|4,696||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64819)||2001 XA238|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,056|| align=right|12,75|| align=right|5,393||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64820)||2001 XR238|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,047|| align=right|3,57|| align=right|4,269||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64821)||2001 XJ239|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,127|| align=right|1,94|| align=right|3,415||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64822)||2001 XM240|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,113|| align=right|0,79|| align=right|5,369||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64823)||2001 XO240|| align=right|14,8|| align=right|3,934|| align=right|0,236|| align=right|0,91|| align=right|7,803||HLD||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64824)||2001 XB241|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,023|| align=right|10,26|| align=right|4,509||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64825)||2001 XJ243|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,136|| align=right|7,35|| align=right|3,665||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64826)||2001 XF244|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,114|| align=right|6,53|| align=right|5,432||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64827)||2001 XH244|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,146|| align=right|13,93|| align=right|4,081||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64828)||2001 XN244|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,145|| align=right|2,07|| align=right|3,687||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64829)||2001 XS245|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|3,18|| align=right|3,682||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64830)||2001 XL246|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,182|| align=right|8,84|| align=right|4,490||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64831)||2001 XT246|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,065|| align=right|10,11|| align=right|4,645||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64832)||2001 XJ251|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,146|| align=right|6,38|| align=right|4,234||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64833)||2001 XM251|| align=right|15,7|| align=right|3,159|| align=right|0,110|| align=right|1,10|| align=right|5,613||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64834)||2001 XS251|| align=right|16,0|| align=right|2,694|| align=right|0,086|| align=right|15,13|| align=right|4,420||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64835)||2001 XH254|| align=right|14,5|| align=right|2,579|| align=right|0,047|| align=right|15,90|| align=right|4,140||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64836)||2001 XL257|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,022|| align=right|22,74|| align=right|4,187||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64837)||2001 YE2|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,109|| align=right|8,29|| align=right|4,199||MBA||18. prosince 2001||Needville||Needville
|-
|(64838)||2001 YJ2|| align=right|13,8|| align=right|3,164|| align=right|0,141|| align=right|18,09|| align=right|5,626||MBA||18. prosince 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(64839)||2001 YJ3|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,192|| align=right|14,08|| align=right|4,150||MBA||19. prosince 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64840)||2001 YW5|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,163|| align=right|8,99|| align=right|4,140||MBA||19. prosince 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(64841)||2001 YC9|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,121|| align=right|6,95|| align=right|4,573||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64842)||2001 YR9|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,252|| align=right|6,24|| align=right|3,678||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64843)||2001 YB11|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,049|| align=right|1,81|| align=right|5,009||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64844)||2001 YB12|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,124|| align=right|1,74|| align=right|5,514||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64845)||2001 YM14|| align=right|16,5|| align=right|2,775|| align=right|0,013|| align=right|0,97|| align=right|4,622||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64846)||2001 YA18|| align=right|15,5|| align=right|2,849|| align=right|0,075|| align=right|2,82|| align=right|4,808||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64847)||2001 YJ18|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,087|| align=right|6,28|| align=right|4,638||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64848)||2001 YP18|| align=right|14,7|| align=right|3,192|| align=right|0,044|| align=right|9,16|| align=right|5,702||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64849)||2001 YV18|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,048|| align=right|6,05|| align=right|4,838||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64850)||2001 YM19|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,303|| align=right|5,61|| align=right|4,132||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64851)||2001 YK21|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,123|| align=right|1,41|| align=right|3,332||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64852)||2001 YH22|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,071|| align=right|0,91|| align=right|4,275||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64853)||2001 YO22|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|1,26|| align=right|3,298||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64854)||2001 YV30|| align=right|16,5|| align=right|2,246|| align=right|0,102|| align=right|3,42|| align=right|3,366||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64855)||2001 YA35|| align=right|15,3|| align=right|3,068|| align=right|0,139|| align=right|11,92|| align=right|5,374||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64856)||2001 YD42|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,222|| align=right|7,24|| align=right|3,726||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64857)||2001 YE42|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,191|| align=right|3,12|| align=right|4,288||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64858)||2001 YD46|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,110|| align=right|6,84|| align=right|3,617||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64859)||2001 YM46|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,111|| align=right|3,90|| align=right|3,479||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64860)||2001 YX48|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,126|| align=right|15,64|| align=right|3,762||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64861)||2001 YL49|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,057|| align=right|4,52|| align=right|3,836||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64862)||2001 YO50|| align=right|15,3|| align=right|3,152|| align=right|0,147|| align=right|1,79|| align=right|5,596||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64863)||2001 YQ50|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,213|| align=right|2,03|| align=right|3,676||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64864)||2001 YN52|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,166|| align=right|4,15|| align=right|3,773||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64865)||2001 YD53|| align=right|16,8|| align=right|2,441|| align=right|0,228|| align=right|1,69|| align=right|3,812||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64866)||2001 YS57|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,040|| align=right|2,66|| align=right|4,368||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64867)||2001 YO58|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,159|| align=right|4,15|| align=right|3,533||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64868)||2001 YP59|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,117|| align=right|4,56|| align=right|3,389||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64869)||2001 YG60|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,133|| align=right|6,65|| align=right|3,377||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64870)||2001 YU60|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,071|| align=right|2,87|| align=right|4,179||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64871)||2001 YW60|| align=right|16,1|| align=right|2,423|| align=right|0,067|| align=right|6,34|| align=right|3,770||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64872)||2001 YX60|| align=right|17,0|| align=right|2,274|| align=right|0,047|| align=right|1,44|| align=right|3,428||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64873)||2001 YS61|| align=right|15,4|| align=right|3,080|| align=right|0,154|| align=right|0,77|| align=right|5,405||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64874)||2001 YQ63|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,068|| align=right|3,66|| align=right|4,575||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64875)||2001 YS63|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,121|| align=right|5,37|| align=right|3,412||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64876)||2001 YG64|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,180|| align=right|15,49|| align=right|3,864||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64877)||2001 YH64|| align=right|15,5|| align=right|2,516|| align=right|0,190|| align=right|3,97|| align=right|3,991||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64878)||2001 YB67|| align=right|14,5|| align=right|2,954|| align=right|0,091|| align=right|14,40|| align=right|5,076||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64879)||2001 YN69|| align=right|17,1|| align=right|2,507|| align=right|0,093|| align=right|5,52|| align=right|3,970||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64880)||2001 YK70|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,148|| align=right|3,33|| align=right|3,401||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64881)||2001 YU70|| align=right|16,0|| align=right|3,013|| align=right|0,172|| align=right|2,96|| align=right|5,230||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64882)||2001 YQ72|| align=right|14,4|| align=right|2,886|| align=right|0,156|| align=right|9,48|| align=right|4,902||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64883)||2001 YD73|| align=right|15,2|| align=right|3,030|| align=right|0,133|| align=right|1,60|| align=right|5,274||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64884)||2001 YG73|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,120|| align=right|2,47|| align=right|5,652||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64885)||2001 YH73|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,127|| align=right|3,80|| align=right|3,488||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64886)||2001 YO73|| align=right|15,4|| align=right|3,141|| align=right|0,118|| align=right|0,68|| align=right|5,565||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64887)||2001 YZ73|| align=right|16,1|| align=right|2,261|| align=right|0,139|| align=right|5,56|| align=right|3,400||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64888)||2001 YQ75|| align=right|15,1|| align=right|2,423|| align=right|0,196|| align=right|3,59|| align=right|3,771||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64889)||2001 YA76|| align=right|16,7|| align=right|2,435|| align=right|0,217|| align=right|2,40|| align=right|3,800||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64890)||2001 YE76|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,058|| align=right|6,07|| align=right|5,142||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64891)||2001 YL76|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,080|| align=right|2,33|| align=right|4,288||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64892)||2001 YW76|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,194|| align=right|4,33|| align=right|3,423||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64893)||2001 YP77|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,094|| align=right|4,41|| align=right|3,455||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64894)||2001 YN79|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,162|| align=right|7,07|| align=right|3,539||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64895)||2001 YD80|| align=right|14,5|| align=right|3,242|| align=right|0,104|| align=right|1,17|| align=right|5,837||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64896)||2001 YZ80|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|3,522||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64897)||2001 YX81|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,212|| align=right|1,65|| align=right|3,669||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64898)||2001 YG83|| align=right|15,0|| align=right|3,095|| align=right|0,114|| align=right|6,55|| align=right|5,444||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64899)||2001 YJ83|| align=right|14,4|| align=right|2,921|| align=right|0,036|| align=right|18,19|| align=right|4,990||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64900)||2001 YG84|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,030|| align=right|1,59|| align=right|5,557||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64901)||2001 YJ84|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,192|| align=right|3,74|| align=right|3,692||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64902)||2001 YG85|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,193|| align=right|2,13|| align=right|3,524||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64903)||2001 YL86|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,229|| align=right|2,35|| align=right|3,423||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64904)||2001 YO88|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,250|| align=right|3,28|| align=right|3,445||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64905)||2001 YD89|| align=right|15,5|| align=right|2,974|| align=right|0,032|| align=right|4,09|| align=right|5,127||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64906)||2001 YL89|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,242|| align=right|10,86|| align=right|3,658||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64907)||2001 YT89|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,077|| align=right|11,45|| align=right|5,117||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64908)||2001 YM90|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,208|| align=right|0,94|| align=right|3,796||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64909)||2001 YT90|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,166|| align=right|5,17|| align=right|4,055||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64910)||2001 YS91|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,189|| align=right|1,09|| align=right|3,553||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64911)||2001 YT91|| align=right|15,2|| align=right|2,988|| align=right|0,012|| align=right|10,81|| align=right|5,164||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64912)||2001 YY91|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,181|| align=right|4,60|| align=right|3,505||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64913)||2001 YL95|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|3,580||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64914)||2001 YD96|| align=right|15,5|| align=right|3,111|| align=right|0,060|| align=right|7,33|| align=right|5,487||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64915)||2001 YQ96|| align=right|15,8|| align=right|3,040|| align=right|0,167|| align=right|5,37|| align=right|5,299||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64916)||2001 YQ97|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|4,344||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64917)||2001 YU98|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,058|| align=right|2,78|| align=right|3,670||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64918)||2001 YB99|| align=right|15,5|| align=right|3,175|| align=right|0,094|| align=right|1,66|| align=right|5,658||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64919)||2001 YZ99|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,058|| align=right|5,91|| align=right|3,703||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64920)||2001 YS101|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,099|| align=right|1,58|| align=right|3,398||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64921)||2001 YY103|| align=right|16,1|| align=right|2,880|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|4,886||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64922)||2001 YO104|| align=right|14,9|| align=right|2,964|| align=right|0,062|| align=right|10,73|| align=right|5,101||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64923)||2001 YQ104|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,059|| align=right|9,58|| align=right|4,236||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64924)||2001 YV105|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,120|| align=right|5,20|| align=right|4,343||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64925)||2001 YB107|| align=right|15,4|| align=right|2,967|| align=right|0,045|| align=right|13,22|| align=right|5,110||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64926)||2001 YF107|| align=right|15,1|| align=right|2,961|| align=right|0,079|| align=right|2,27|| align=right|5,094||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64927)||2001 YG108|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,221|| align=right|3,84|| align=right|3,427||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64928)||2001 YN108|| align=right|16,0|| align=right|2,613|| align=right|0,085|| align=right|7,90|| align=right|4,223||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64929)||2001 YO108|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,129|| align=right|6,91|| align=right|3,553||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64930)||2001 YA109|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,240|| align=right|4,19|| align=right|3,665||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64931)||2001 YO109|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,240|| align=right|2,89|| align=right|3,633||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64932)||2001 YS112|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,180|| align=right|22,17|| align=right|5,645||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64933)||2001 YZ112|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,127|| align=right|3,07|| align=right|3,469||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64934)||2001 YX113|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,082|| align=right|18,91|| align=right|5,486||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64935)||2001 YJ114|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|5,19|| align=right|4,013||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64936)||2001 YS114|| align=right|14,7|| align=right|3,120|| align=right|0,067|| align=right|10,06|| align=right|5,511||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64937)||2001 YE115|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,196|| align=right|6,10|| align=right|4,566||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64938)||2001 YH116|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,134|| align=right|0,69|| align=right|5,378||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64939)||2001 YP116|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,034|| align=right|5,27|| align=right|3,855||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64940)||2001 YS116|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,199|| align=right|4,14|| align=right|3,284||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64941)||2001 YJ118|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,138|| align=right|9,15|| align=right|5,543||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64942)||2001 YO120|| align=right|15,9|| align=right|2,668|| align=right|0,023|| align=right|4,49|| align=right|4,356||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64943)||2001 YZ120|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,189|| align=right|18,59|| align=right|4,584||MBA||20. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64944)||2001 YG121|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,136|| align=right|6,52|| align=right|3,507||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64945)||2001 YY122|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,113|| align=right|6,51|| align=right|3,515||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64946)||2001 YF123|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,186|| align=right|8,15|| align=right|4,578||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64947)||2001 YQ123|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,162|| align=right|4,55|| align=right|3,401||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64948)||2001 YH124|| align=right|15,3|| align=right|2,182|| align=right|0,087|| align=right|6,21|| align=right|3,222||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64949)||2001 YO124|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,154|| align=right|7,63|| align=right|3,497||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64950)||2001 YT124|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,070|| align=right|6,80|| align=right|3,760||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64951)||2001 YY124|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,059|| align=right|13,87|| align=right|5,346||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64952)||2001 YU125|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,154|| align=right|14,18|| align=right|4,025||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64953)||2001 YM127|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,036|| align=right|8,40|| align=right|5,453||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64954)||2001 YZ127|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,167|| align=right|4,62|| align=right|3,494||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64955)||2001 YO128|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,211|| align=right|6,44|| align=right|3,462||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64956)||2001 YU128|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,253|| align=right|17,06|| align=right|4,204||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64957)||2001 YE131|| align=right|15,3|| align=right|3,076|| align=right|0,026|| align=right|8,48|| align=right|5,393||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64958)||2001 YT131|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,207|| align=right|15,64|| align=right|5,610||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64959)||2001 YW134|| align=right|16,3|| align=right|3,066|| align=right|0,326|| align=right|8,90|| align=right|5,369||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64960)||2001 YT136|| align=right|15,4|| align=right|3,016|| align=right|0,075|| align=right|9,44|| align=right|5,238||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64961)||2001 YU137|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,103|| align=right|22,35|| align=right|5,782||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64962)||2001 YR139|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,133|| align=right|13,18|| align=right|4,350||MBA||24. prosince 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64963)||2001 YP144|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,146|| align=right|6,67|| align=right|3,841||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(64964)||2001 YF149|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,107|| align=right|8,85|| align=right|5,183||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64965)||2001 YD155|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,025|| align=right|13,23|| align=right|4,451||MBA||20. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64966)||2001 YB157|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,035|| align=right|10,66|| align=right|5,411||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(64967)||2002 AV1|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,144|| align=right|2,95|| align=right|5,752||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(64968)||2002 AW2|| align=right|13,8|| align=right|2,332|| align=right|0,214|| align=right|23,77|| align=right|3,561||MBA||6. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64969)||2002 AA4|| align=right|15,4|| align=right|2,292|| align=right|0,244|| align=right|24,30|| align=right|3,470||MBA||5. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64970)||2002 AJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,218|| align=right|12,97|| align=right|3,693||MBA||9. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(64971)||2002 AC6|| align=right|17,0|| align=right|2,668|| align=right|0,102|| align=right|1,56|| align=right|4,356||MBA||5. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(64972)||2002 AT9|| align=right|15,4|| align=right|2,993|| align=right|0,034|| align=right|10,14|| align=right|5,177||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64973)||2002 AC10|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,254|| align=right|4,72|| align=right|3,574||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64974)||2002 AF11|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,115|| align=right|2,11|| align=right|5,774||MBA||11. ledna 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(64975)||2002 AG12|| align=right|15,2|| align=right|2,958|| align=right|0,256|| align=right|1,64|| align=right|5,088||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(64976)||2002 AK19|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,109|| align=right|9,22|| align=right|4,622||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64977)||2002 AL20|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,182|| align=right|11,25|| align=right|5,650||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64978)||2002 AW20|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,084|| align=right|8,47|| align=right|3,828||MBA||7. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64979)||2002 AZ22|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,150|| align=right|6,24|| align=right|3,433||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64980)||2002 AP23|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,117|| align=right|9,81|| align=right|5,637||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64981)||2002 AR24|| align=right|16,1|| align=right|2,475|| align=right|0,129|| align=right|5,48|| align=right|3,893||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(64982)||2002 AV37|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,016|| align=right|3,45|| align=right|3,731||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64983)||2002 AX40|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,164|| align=right|3,56|| align=right|3,306||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64984)||2002 AV41|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,262|| align=right|12,56|| align=right|4,294||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64985)||2002 AT48|| align=right|15,8|| align=right|3,022|| align=right|0,062|| align=right|11,19|| align=right|5,253||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64986)||2002 AX50|| align=right|15,1|| align=right|3,125|| align=right|0,148|| align=right|1,52|| align=right|5,524||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64987)||2002 AZ50|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,102|| align=right|7,99|| align=right|4,542||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64988)||2002 AH52|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,223|| align=right|0,40|| align=right|3,504||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64989)||2002 AG54|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,133|| align=right|2,28|| align=right|3,532||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64990)||2002 AK54|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,152|| align=right|6,59|| align=right|5,454||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64991)||2002 AO54|| align=right|16,5|| align=right|2,742|| align=right|0,021|| align=right|2,04|| align=right|4,539||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64992)||2002 AR54|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,134|| align=right|8,06|| align=right|5,740||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64993)||2002 AM56|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|4,17|| align=right|3,685||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64994)||2002 AE57|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,201|| align=right|2,83|| align=right|3,645||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64995)||2002 AV57|| align=right|16,4|| align=right|2,632|| align=right|0,021|| align=right|3,41|| align=right|4,270||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64996)||2002 AG60|| align=right|14,7|| align=right|3,029|| align=right|0,047|| align=right|10,71|| align=right|5,272||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64997)||2002 AP60|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,047|| align=right|15,28|| align=right|4,329||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64998)||2002 AL63|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,090|| align=right|5,41|| align=right|3,313||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(64999)||2002 AS63|| align=right|16,4|| align=right|2,624|| align=right|0,302|| align=right|5,10|| align=right|4,249||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65000)||2002 AV63|| align=right|11,8|| align=right|5,142|| align=right|0,014|| align=right|20,29|| align=right|11,66||JUT||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek